El término Reigada puede hacer referencia a:

 Reigada, freguesia del municipio de Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal.
 Reigada, parroquia del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, España.
 Reigada, localidad del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, España.
 Reigada, localidad del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, España.